Dumnòrix (en llatí Dumnorix) va ser un cabdill dels hedus.

Es va aliar amb el cap dels helvecis, Orgetorix amb la filla del qual es va casar. Mort Orgetorix els helvecis van mantenir els seus plans d'emigració i Dumnòrix va negociar l'any 58 aC el seu pas lliure pel territori dels sèquans. Juli Cèsar va advertir als hedus de no donar provisions als helvecis i reservar-les per l'exèrcit romà, però Dumnòrix els va donar.

Després de la derrota dels helvecis a la batalla de l'Arar el 58 aC Cèsar el va ordenar que comandés la seva persecució, donant-li 4.000 genets, fonamentalment eduans, que van ser derrotats pels 500 genets de la rereguarda dels helvecis, degut a la poca voluntat dels gals a combatre, donades les relacions amistoses de Dumnòrix amb els helvecis, i aquest va ser indultat per Cèsar per l'amistat que sentia cap al seu germà Diviciac, i el temor que si l'hagués executat, Diviciac podia fer front als romans.

L'any 54 aC Cèsar el va obligar a acompanyar-lo a Britània en la seva expedició i va ser condemnat a mort per evitar possibles sentiments de revolta entre els gals per haver espantat als nobles de la Gàl·lia afirmant que Cèsar els anava a matar una vegada desembarcat a Gran Bretanya. Dumnòrix quan va poder es va escapar del camp romà amb la cavalleria gal·la però va ser capturat i executat.

Referències 

Cabdills gals
Militars gals de la Guerra de les Gàl·lies
Hedus